Zoubek (Zoubková) může být:

 malý zub

příjmení
 Bernard Zoubek ze Zdětína († 1541) – český šlechtic
 Bohumil Zoubek (1910–1985) – československý fotbalista
 Bohuš Zoubek (1942–2017) – český hráč na lesní roh a hudební pedagog
 David Zoubek (* 1974) – český fotbalista
 František Jan Zoubek (1832–1890) – český pedagog a historik
 Jana Zoubková (* 1951) – česká překladatelka
 Jana Doležalová-Zoubková (* 1948) – československá hráčka basketbalu
 Josef Zoubek (1914–??) – československý fotbalista
 Monika Zoubková (* 1976) – česká herečka
 Olbram Zoubek (1926–2017) – český sochař
 Václav Zoubek (* 1953) – český malíř, historik umění, kurátor a galerista
 Vladimír Zoubek (1903–1995) – český geolog

Česká příjmení